Свисто́вич — українське прізвище.

 Свистович Михайло Богданович
 Свистович Мирослава Богданівна

Прізвища